Michael Stein (journalist) (1935–2009), Nederlands journalist
 Michael Stein (zanger) (1956-2021), Duitse schlagerzanger